Sannemüller ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Sannemüller (1914–2008), deutscher Komponist, Pianist und Musikwissenschaftler
 Horst Sannemüller (1918–2001), deutscher Violinist und Konzertmeister
 Matthias Sannemüller (* 1951), deutscher Bratschist
 Philine Fischer (Philine Sannemüller; 1919–2001), deutsche Opern- und Konzertsängerin

Siehe auch:
 Fischer-Sannemüller-Krumbiegel, aus Leipzig stammende deutsche Musikerfamilie